clan
 Le clan Akiyama est un clan du Japon médiéval ;

personnalités
 Ayuko Akiyama (née en 1964), auteure de bande dessinée japonaise ;
 Jiro Akiyama (né en 1977), joueur professionnel de go japonais ;
 Jun Akiyama (né en 1969), catcheur japonais ;
 Kazuyoshi Akiyama (né en 1941), chef d'orchestre japonais ;
 Makio Akiyama (né en 1950), astronome japonais ;
 Nobutomo Akiyama (1531-1575), l'un des 24 généraux de Shingen Takeda ;
 Shinobu Akiyama (1957-), botaniste japonaise ;
 Shōtarō Akiyama (1920-2003), photographe japonais ;
 Shun Akiyama (1930-2013), critique littéraire japonais ;
 Tadashi Akiyama (né en 1964), auteur et illustrateur japonais d'albums jeunesse illustrés ;
 Tadasuke Akiyama (né en 1941), photographe japonais ;
 Takayo Akiyama, illustratrice et auteur de bande dessinée japonaise ;
 Tamayo Akiyama (née en 1966), dessinatrice de manga japonaise ;
 Terukazu Akiyama (1918-2009), historien de l'art japonais ;
 Tokuzō Akiyama (1888-1974), cuisinier japonais ;
 Toyohiro Akiyama (né en 1942), premier spationaute japonais ;
 Yoshifuru Akiyama (1859-1930), général japonais ;
 Monzo Akiyama (1891-1944), amiral japonais ;
 Yoshihiro Akiyama (né en 1975), judoka japonais ;
 Yurika Akiyama (née en 1992), chanteuse et idole japonaise ;
 Yūtokutaishi Akiyama (1935-2020), artiste graveur et photographe japonais ;

personnage de fiction
 Ryo Akiyama, personnage de l'univers Digimon.